Georgic (navire de 1895)
 Georgic (paquebot de 1932)